Usypisty Żleb – żleb w grani Kotelnicy w Tatrach
 Usypisty Żleb – żleb w masywie Wołoszyna w Tatrach